День яблока () — неофициальный праздник, который ежегодно проходит в Великобритании 21 октября (или в ближайший к этой дате выходной день).

История и празднование «Дня яблока» в Великобритании 
В Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году по инициативе «Common Ground» — одной из благотворительных организаций Туманного Альбиона. Хотя праздник и называется «День яблока», посвящён он не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным островным достопримечательностям.

Организаторы этого праздника сумели увидеть в яблоке символ разнообразия и всех аспектов мира, и знак того, что человеку по силам самому влиять на происходящее вокруг. Если вспомнить библейскую Еву, то их точка зрения становится более понятна — мало какой фрукт так повлиял на жизнь человека, как «запретный плод» — яблоко.

Праздник несёт в себе некоторые элементы ярмарки с тематическим яблочным уклоном, на которой можно не только попробовать сотни сортов яблок (часть из которых вообще не бывает в продаже в магазинах), но и купить саженцы для того, чтобы выращивать их в собственном саду или возле дома. Начинающие «яблоневоды» могут рассчитывать получить во время «Дня яблока» квалифицированную консультацию по интересующим их «яблочным» вопросам.

На празднике можно попробовать и десятки самых разнообразных кулинарных блюд из яблок и получить рецепты некоторых из них, чтобы впоследствии иметь возможность готовить их в домашних условиях.

Уже традиционным атрибутом этого праздника стали всевозможные «яблочные конкурсы», такие как стрельба из лука по яблокам или очистка яблока, где выигрывает тот, кто сумел срезать самую длинную кожуру с яблока.

Некоторые интернет-сайты уже поспешили назвать «День яблока» (отмечаемый подданными английской короны) не иначе как: «Всемирный яблочный день». И хотя на данный момент это название ошибочно, оно вполне может стать пророческим. Так, в США уже тоже существует свой «День яблока», который ежегодно отмечается 20 февраля.

Примечания

См. также 
 Яблочный спас
 Всемирный день продовольствия
 Всемирный день шоколада

Ссылки 

 [www.calend.ru/holidays/0/0/2655/ «День яблока» в Великобритании]
 «День яблока» в США

Яblоки
Праздники 21 октября
Яblоки
Яблоки